I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej
 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
 I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
 I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży
 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy
 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Goleniowie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle
 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze
 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie
 I Liceum Ogólnokształcące dawne Polskie Gimnazjum im. Władysława Gębika w Kwidzynie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy
 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży
 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Miastku
 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią
 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim
 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach
 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
 I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Prudniku
 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie
 I Liceum Ogólnokształcące im. A.J. ks. Czartoryskiego w Puławach
 I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju
 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku
 I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach
 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku
 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim
 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku
 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach
 I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach
 I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach
 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli
 I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Żorach
 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu